În sezonul 1958 A PFG a avut 12 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul. Golgeteri au fost Dobromir Tashkov (Slavia Sofia) și George Arnaudov (Spartak Varna), fiecare marcând câte 9 goluri.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1958.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG